Les Longhi sont une famille d'artistes italiens dont les membres sont :
 Martino Longhi l'Ancien (1534-1591), architecte
 Onorio Longhi (1568-1619), son fils, architecte 
 Martino Longhi le Jeune (1602-1660), son fils, architecte.

Famille d'artistes italiens